Антитеррористический центр СБУ — постоянно действующий орган при Службе безопасности Украины, который осуществляет координацию деятельности субъектов борьбы с терроризмом в предотвращении:
 террористических актов в отношении государственных деятелей, критических объектов жизнеобеспечения населения, объектов повышенной опасности,
 актов, которые угрожают жизни и здоровью значительного количества людей, и в их прекращении.

Центр является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в органах Государственного казначейства Украины, бланки, печати и штампы со своим наименованием, а также печать с изображением государственного герба Украины.

Деятельность 

Центр:
 собирает, обобщает, анализирует и оценивает информацию о состоянии и тенденциях распространения терроризма в Украине и за её пределами;
 разрабатывает принципы, программы рекомендации по борьбе с терроризмом, формирует планы предотвращения террористических проявлений и их прекращения;
 организует и проводит антитеррористические операции и координирует деятельность субъектов борьбы с терроризмом;
 организует и проводит командно-штабные и тактико-специальные учения и тренировки;
 взаимодействует со специальными службами, правоохранительными органами иностранных государств и международными организациями по вопросам борьбы с терроризмом;
 участвует в подготовке проектов международных договоров Украины, предложений по совершенствованию законодательства Украины в сфере борьбы с терроризмом, финансирование проведения антитеррористических операций, мероприятий по предотвращению, выявлению и пресечению террористической деятельности.

Структура 
Центр состоит из:
 руководства;
 Межведомственной координационной комиссии;
 штаба;
 координационных групп и их штабов при региональных органах Службы безопасности Украины;
 Военно-гражданских администраций.

Руководство 
Назначается на должность по представлению Председателя Службы безопасности Украины и освобождается от должности Президентом Украины.

Антитеррористический центр при СБУ создан указом Президента Украины от 11 декабря 1998 года.

В прошлом руководителями АТЦ были:

 Генерал-лейтенант Цыганок Виталий Антонович (7.03.2014-14.04.2014)
 Генерал-лейтенант Крутов Василий Васильевич (14.04.2014-7.07.2014)
 Генерал-лейтенант Грицак, Василий Сергеевич (с 7.07.2014-15.11.2016)
 Генерал-полковник Маликов Виталий Владимирович (15.11.2016-31.05.2019)

Действующим руководителем АТЦ является:

 генерал-майор Баранецкий Руслан Фёдорович (с 27.06.2019)

Финансирование 
Центр содержится за счёт средств, определённых отдельной строкой в государственном бюджете Украины.

См. также 
 Антитеррористическая операция на востоке Украины
 Военно-гражданская администрация (Украина)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Службы безопасности Украины
 «Про Положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України» (указ Президента Украины)

Контрразведка
Антитеррористический центр СБУ
Борьба с терроризмом
Национальная безопасность Украины